Huehuetán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Huehuetán, Chiapas, 
 Huehuetán (kommun), Chiapas, 
 Huehuetán, Guerrero, Azoyú, 

Robotskapade Mexikoförgreningar